Сборная команда Монголии:

 Сборная Монголии по хоккею с мячом
 Сборная Монголии по хоккею с шайбой